Амелі Моресмо була чинною чемпіонкою, але того року вирішила не брати участь. 

Перша сіяна Жустін Енен виграла титул, у фіналі перемігши Карін Кнапп з рахунком 6–3, 6–3.

Сіяні гравчині

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Нижня половина

Примітки

Посилання 
 Proximus Diamond Games 2008 Draw 

2008
Proximus Diamond Games
Proximus